

Ludzie 
 Eliasz Wapiński
 Pelagia Wapińska
 Andrzej Wapiński
 Ignacy Wapiński
 Roman Wapiński

Heraldyka 
 Wapiński (herb szlachecki)